

Toponymes

Khakrez, un district de la province de Kandahâr;
Khakrez, centre administratif du précédent.

Homonymie de toponyme